Генри Гилфорд (; 1489—1532) — английский политический деятель, придворный первых Тюдоров, кавалер ордена Подвязки. Сын сэра Ричарда Гилфорда и его второй жены Джоан Вокс, единокровный брат Эдуарда Гилфорда. Принадлежал к ближайшему окружению короля Генриха VIII, участвовал в войнах с Францией.

Биография

Примечания 

Гилфорды
Участники англо-французских войн XVI века